Le Bon Plaisir peut désigner :
Le Bon Plaisir, roman à clefs de Françoise Giroud, publié en 1983 aux éditions Mazarine ;
Le Bon Plaisir, film adapté du roman, sorti en 1984, réalisé par Francis Girod, sur un scénario de Françoise Giroud et Francis Girod ;
Le Bon Plaisir, ancienne émission de la radio France Culture, supprimée en 2002.